Iso-Kaskinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kaskinen, Otajärvi, Egentliga Finland, 
 Iso-Kaskinen, Nystad, Egentliga Finland, 
 Iso-Kaskinen, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Iso-Kaskinen, Åbo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar